Sörgårdstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörgårdstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Sörgårdstjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 
Sörgårdstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn